«Как я был самостоятельным» — советский короткометражный художественный телефильм 1987 года по одноимённому рассказу Юрия Сотника.

Сюжет 
Группа школьников под руководством красавицы Аглаи ищет место для репетиции своего спектакля. Во дворе они встречают мальчика Ладо́, у которого бабушка с дедушкой как раз уезжают, а больше дома никого нет. Аглая подначивает Ладо и тот, желая показать себя самостоятельным, приглашает ребят репетировать к нему домой. Там он разрешает делать им всё что они хотят: ребята берут помаду и пудру, отрезают хвост у любимого деревянного коня Ладо, перекрашивают коня и приклеивают ему рога. Однако один из юных актёров, который хотел использовать коня в спектакле в роли козла, в итоге забраковывает работу. Ребятам приходит мысль временно выкрасть живого козла и до спектакля спрятать его дома у Ладо. Они уходят, а Ладо остаётся один. К нему приходит его младший друг и рассказывает, что говорила о Ладо Аглая: что он вовсе не «настоящий мужчина», а дурак, который делает всё, что она ему скажет. Ладо обижается. Он отмывает своего коня в ванной и слышит, как звонят в дверь, а на лестничной площадке ребята пытаются удержать приведённого к нему козла.

В ролях 
 Владимир Алекси-Месхишвили — Ладо́
 Наташа Шанецкая — Аглая
 Ярослав Есиновский — Олег
 Настя Бурлакова — Тамара
 Сергей Флегонтов — Фролыч
 Дарья Шадрина — Зинка
 Владимир Толубеев — Антон Дудкин
 Тарас Сапрыкин — Гриша Уточкин
 Александр Асланов — Сенька Тараканов
 Рамиз Салимов — Стас Золотухин
 Надежда Зуева — Лиза
 Этери Шотадзе — бабушка
 Абессалом Лория — дед

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Евгений Радкевич
 Сценарист — Павел Павлов
 Оператор — Владимир Липовой
 Композитор — Андрей Головин
 Художник — Пётр Пашкевич

Дополнительные факты 
 Фильм стал второй экранизацией рассказа Сотника: одноимённая экранизация вышла в 1962 году.
 По сравнению с рассказом в фильме есть ряд отличий: главного героя рассказа зовут Лёшка, а не Ладо; уезжают и оставляют его одного на весь день родители, а не бабушка с дедушкой; в рассказе также фигурирует собака героя, такса Шумка. Фильм является экранизацией только части рассказа. После прихода «артистов» с козлом в рассказе повествуется от том, как козёл остался в квартире, дрался там с собакой и напал на Лёшку, а из-за шума под окнами собрались соседи. Когда вернулись родители Лёшки, он был наказан, а на следующее утро услышал, как Аглая говорит ребятам, что она «вертит им, как хочет».

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте kino-teatr.ru 
  Фильм на YouTube

Короткометражные фильмы СССР 1987 года
Короткометражные телефильмы киностудии имени М. Горького
Детские короткометражные фильмы СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Юрия Сотника